Чолово — станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги
 Чолово — деревня в Лужском районе Ленинградской области
 Чолово — посёлок в Лужском районе Ленинградской области